Osoby:
 Annika Kuhl – niemiecka aktorka
 Heinrich Kuhl – niemiecki przyrodnik
 Julius Kuhl – niemiecki psycholog
 Manja Kuhl – niemiecka aktorka
 Randy Kuhl – amerykański polityk
 Uwe Kuhl – niemiecki piłkarz nożny

Zobacz też:
 Kuchl
 Kul
 Kühl